Hollán Sándor (1846–1919) államtitkár
Hollán Sándor (1873–1919) államtitkár, előbbi fia
Hollán Sándor (1933) francia–magyar festő (Alexandre Hollan)